Епархия Исиро-Ниангары () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Исиро, Демократическая Республика Конго. Епархия Исиро-Ниангары входит в митрополию Кисангани.

История 
18 декабря 1911 года Святой Престол учредил апостольскую префектуру Ниангары, выделив её из апостольского викариата Буты (ныне — епархия Буты).

6 мая 1924 года апостольская префектура Ниангары была преобразована в апостольский викариат.

10 ноября 1959 года апостольский викариат Ниангары был преобразован в епархию буллой Cum parvulum Римского Папы Иоанн XXIII.

Ординарии епархии 
 епископ Reginaldo van Schoote (1912 — 1922);
 епископ Emilio Rolin (1922 — 1924);
 епископ Robert Constant Lagae (1924 — 1948);
 епископ François-Odon De Wilde (1948 — 1976);
 епископ Ambroise Uma Arakayo Amabe (1976 — 1989);
 епископ Emile Aiti Waro Leru’a (1989 — 1994);
 епископ Charles Kambale Mbogha (1995 — 2001);
 епископ Julien Andavo Mbia (2003 — по настоящее время).

Литература 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Cum parvulum, AAS 52 (1960), стр. 372

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Демократической Республики Конго